Horstedt ist der Name folgender Orte:

 Horstedt (Nordfriesland), Gemeinde im Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein 
 Horstedt (Niedersachsen), Gemeinde im Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Horstedt (Thedinghausen), Ortsteil der Gemeinde Thedinghausen im Landkreis Verden, Niedersachsen
 Horstedt (Prinzhöfte), Ort im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen